Argus est un nom vernaculaire français ambigu qui désigne plusieurs espèces différentes de lépidoptères (papillons) de la famille des Lycaenidae, principalement de la sous-famille des Polyommatinae (ces espèces étant souvent aussi appelées « Azurés »), mais aussi de celle des Lycaeninae (espèces aussi appelées « Cuivrés »).

Ce nom leur vient des taches circulaires sous leurs ailes, qui évoquent les yeux d'Argos, un personnage de la mythologie grecque doté d'une centaine d'yeux.

Noms français et noms scientifiques correspondants 

Liste alphabétique des noms vulgaires ou des noms vernaculaires attestés en français.

Note : il est fréquent qu'une espèce ait plusieurs noms vernaculaires.
 Azuré de l'ajonc ou Petit argus – Plebejus argus
 Argus alpin – Agriades orbitulus
 Argus bleu – Polyommatus icarus
 Argus bleu céleste – Lysandra bellargus
 Argus bleu-nacré – Lysandra coridon
 Argus bleu-violet – Glaucopsyche alexis
 Argus bronzé – Lycaena phlaeas
 Argus brun – Aricia agestis
 Argus castillan – Aricia morronensis
 Argus crétois – Kretania psylorita
 Argus de l'hélianthème – Aricia artaxerxes
 Argus de la sanguinaire – Eumedonia eumedon
 Argus des pélargoniums – Cacyreus marshalli
 Argus des géraniums – Aricia nicias
 Argus du Taygète – Kretania eurypilus
 Argus frêle – Cupido minimus
 Argus iridié – Lysandra albicans
 Argus marron – Aricia artaxerxes
 Argus mini-queue – Cupido argiades
 Argus minime – Cupido minimus
 Argus myope – Lycaena tityrus
 Argus pointillé – Pseudophilotes baton
 Argus porte-queue – Lampides boeticus
 Argus rase-queue – Cupido alcetas
 Argus sagitté – Plebejus idas
 Argus satiné – Lycaena virgaureae
 Argus satiné changeant – Lycaena hippothoe
 Argus violet – Cyaniris semiargus
 Argus à bande noire – Celastrina argiolus
 Bel-Argus – Lysandra bellargus
 Demi-argus – Cyaniris semiargus
 Grand argus bronzé – Lycaena alciphron
 Moyen argus – Plebejus idas

Notes et références 

Nom d'insecte ambigu
Lépidoptère (nom vernaculaire)